Антонина:

 Антонина — женское имя.
 Антонина (жена Велизария) (ок 495—после 565).
 Антонина (Степанова) (1886—1937) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Антонина — муниципалитет в штате Парана, Бразилия.
 Антонина — село на Украине.
 Антонина — кратер на Венере.
 Антонина-ду-Норти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Антонина (роман) — роман 1851 года Евгении Тур.
 Антонина — род растений семейства Губоцветные.